Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 371 dans le monde.

 Route 371 au Québec, Canada
 Route 371 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada 
 Route régionale 371 en Finlande
 Route nationale 371 en France
 Route européenne 371 traversant la Pologne et la Slovaquie